Buk Vlaka je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Opuzena, Dubrovačko-neretvanska županija.

Povijest

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 512 stanovnika te 149 obiteljskih kućanstava, a prema popisu iz 2011. godine 492 stanovnika.

Izvori

Naselja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
Opuzen